DSC (korfbal), een Nederlandse korfbalvereniging
 DSC (omnivereniging), een omnivereniging uit Diepenveen
 DSC (zonnecel), Dye sensitized solar cell, een type zonnecel
 Daily Source Code, de podcast van Adam Curry
 Delftsche Schaakclub, een Nederlandse schaakvereniging, opgericht in 1895;
 Delftsch Studenten Corps, het studentencorps in Delft, opgericht 1848;
 Dutch Supercar Challenge, een Nederlandse raceklasse;
 Dutch Swing College Band
 Digital Selective Calling, een term uit de radiotechniek;
 digital still camera oftewel een digitale camera;
 distinguished service cross, een militaire onderscheiden (afkorting DSC):
 Distinguished Service Cross (Groot-Brittannië)
 Distinguished Service Cross (Verenigde Staten)
 Dynamic Stability Control, een remsysteem;
 Dynamische differentiecalorimetrie, Differential Scanning Calorimetry, een analysetechniek voor materiaalonderzoek;
 DSC Arminia Bielefeld, een voetbalclub in de Duitse plaats Bielefeld, opgericht in 1905;
 DSC '65, een voetbalclub uit Dalerveen;
 DSC '74, een voormalige voetbalclub uit Haarlem;
 Voetbalvereniging D.S.C., een voetbalclub uit Kerkdriel;
 Digital Security Controls, een Canadese fabrikant van beveiligingsapparatuur. Onderdeel van JCI, opgericht in de jaren 60